Ullersbach bezeichnet

 Ullersbach (Lausitzer Neiße), rechter Zufluss zur Lausitzer Neiße am Dreiländereck Tschechien/Polen/Deutschland
 Ullersbach (Main), rechter Zufluss zum Main in Reistenhausen, Gemeinde Collenberg, Landkreis Miltenberg, Bayern 

Siehe auch:
 Ullersdorfer Bach